Warehouse signifie entrepôt en anglais.
 Warehouse (Nantes) : discothèque culturelle fondée en 2017 à Nantes, en France.

 Warehouse : ancienne discothèque aux États-Unis, l'un des lieux les plus célèbres de la House music
 Warehouse 13, série télévisée américaine (2009 - 2013) 
 Liste des épisodes de Warehouse 13, Saison 1, Saison 2, Saison 3, Saison 4

Informatique

Informatique décisionnelle 
En informatique décisionnelle, :
 Data warehouse, c'est-à-dire entrepôt de données
 Common Warehouse Metamodel (CWM), spécification de métadonnées
 Oracle Warehouse Builder (OWB), logiciel d'informatique décisionnelle d'Oracle
 SAP Business Information Warehouse, logiciel d'informatique décisionnelle

Divers en informatique 
 3D warehouse : une des multiples bases de données de Google
 Warehouse management systems, catégorie de progiciel de gestion des entrepôts
 Warehouse Control System (WCS), progiciel de gestion des entrepôts

Nom de société 
 The Carphone Warehouse Group, holding financier
 Men's Wearhouse, entreprise américaine de confection
 Warehouse Group, entreprise néo-zélandaise

Divers 
 Camp Warehouse, camp militaire de l'OTAN en Afghanistan ;
 The Margulies Collection at the Warehouse, musée d'art américain ;
 Warehouse, un club culturel situé sur l'île de Nantes dans l'ouest de la France ;
 Shove it!… The Warehouse Game, jeu vidéo.

Voir aussi 
 Entrepôt (homonymie)